Dirty Work ("lavoro sporco" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Alchimia (Dirty Work) – film di Stanlio e Ollio del 1933 diretto da Lloyd French
 Dirty Work – film del 1934 diretto da Tom Walls
 Dirty Work - Agenzia lavori sporchi (Dirty Work) – film del 1998 diretto da Bob Saget
 Dirty Work – documentario del 2004 diretto da Tim Nackashi e David Sampliner
 Dirty Work – film del 2006 diretto da Bruce Terris

Letteratura 
 Dirty Work – raccolta di racconti di Pat Cadigan del 1993

Musica 
 Dirty Work – album dei The Rolling Stones del 1986
 Dirty Work – singolo degli Halestorm del 2010
 Dirty Work – album degli All Time Low del 2011
 Dirty Work – singolo di Austin Mahone del 2015
Dirty Work – album di Austin Mahone del 2017

Televisione 
 Dirty Work – episodio di Even Steven